Exercício pode se referir a :

 Exercício (contabilidade)
 Demonstração do resultado do exercício

 Exercício físico
 Exercício anaeróbico

 Exercícios espirituais inacianos

 O Exercício das Pequenas Coisas

Desambiguação